Rougemont kan syfta på:

Personer
 Denis de Rougemont (1906–1985), schweizisk författare
 Philippe de Rougemont (1891–1965), fransk konstnär verksam i Sverige

Geografi

Frankrike 

 Rougemont-le-Château, departementet Territoire de Belfort, 
 Rougemont, Côte-d'Or, departementet Côte-d'Or, 
 Rougemont, Doubs, departementet Doubs,

Kanada 

 Rougemont (kommun i Kanada, Québec, Montérégie, lat 45,45, long -73,05), 
 Rougemont (ort i Kanada, Québec, Montérégie, lat 45,43, long -73,05),

Schweiz 

 Rougemont, Vaud, ort och kommun,

USA 

 Rougemont (ort i USA), North Carolina, Durham County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar